Ґрбич, або Грбич — балканське слов'янське (хорватське (, сербське ) прізвище.

 Владимир Ґрбич — сербський волейболіст.
 Іво Ґрбич — хорватський футбольний воротар.
 Милош Ґрбич — югославський волейболіст.
 Нікола Ґрбич — сербський волейбольний тренер, колишній волейболіст.
 Таня Ґрбич — сербська волейболістка.

Сербські прізвища
Хорватські прізвища